Schwarze Himbeere steht für:

 Schwarzhimbeere, siehe Brombeeren
 black raspberry („schwarze Himbeere“), siehe Rubus occidentalis